Darda kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Dardha, ort, Korçë prefektur,

Kroatien 

 Darda (ort), Baranja, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar